Le Pays des Sept Vallées est un pays d'aménagement du territoire regroupant des collectivités territoriales, situé dans le département du Pas-de-Calais, dans le nord de la France.

Jusqu'en 2013, le territoire regroupait quatre intercommunalités : la Communauté de communes du val de Canche et d'Authie, la Communauté de communes de l'Hesdinois, la Communauté de communes de Canche Ternoise et la communauté de communes du canton de Fruges et environs. Le , les trois premières se sont regroupées pour donner naissance à la communauté de communes des 7 Vallées. Le pays des Sept Vallées regroupe donc aujourd'hui deux intercommunalités.

Son nom vient des sept fleuves et rivières qui irriguent la zone : la Canche, l'Authie, la Ternoise, la Planquette, la Créquoise, le Bras de Bronne et l'Embrienne. En dehors de l'Authie, tous sont des affluents de la Canche.

Il s'agit d'un territoire majoritairement rural, assez à l'écart des grandes villes les plus proches (Boulogne au nord-ouest, Abbeville au sud-ouest, Béthune au nord-est et Arras au sud-est). Il se distingue du reste de la région par sa faible densité de population ( contre 326 dans le Nord-Pas-de-Calais), et ses communes les plus peuplées (Hesdin et Fruges) ne dépassent pas les . Surnommé le « poumon vert du Pas-de-Calais », ses sites naturels, ses jardins et ses espaces boisés attirent de nombreux touristes.

Liste des 94 communes

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des intercommunalités du Pas-de-Calais
 Communauté de communes des 7 Vallées
 Communauté de communes du canton de Fruges et environs

Liens externes 
 Site du Pays des Sept Vallées
Site du Tourisme en 7 Vallées Ternois
 Site officiel de la communauté de communes des Sept Vallées

Pays du Pas-de-Calais